Конвой №1092 – японський конвой часів Другої Світової війни, проведення якого відбувалось у жовтні 1943-го. 

Конвой сформували для проведення групи транспортних суден до Рабаулу – головної передової бази у архіпелазі Бісмарку, з якої японці вже два роки провадили операції на Соломонових островах та сході Нової Гвінеї. Вихідним пунктом при цьому був атол Трук у східній частині Каролінських островів, котрий до лютого 1944-го виконував роль транспортного хабу, через який йшло постачання японських сил у кількох архіпелагах (ще до війни на Труці створили потужну базу ВМФ).  

До складу конвою №1092 увійшли транспорти Теннан-Мару і Окіцу-Мару, а ескорт забезпечував мисливець за підводними човнами CH-30.

Під вечір 9 жовтня 1943-го судна вийшли із Труку та попрямували на південь, а 13 жовтня без втрат прибули до Рабаулу.

Примітки 

1092

1092